De Lamar Hunt U.S. Open Cup 2014 was de 101ste editie van dit Amerikaanse bekervoetbaltoernooi, dat begon met de voorronde op 22 februari 2014 en eindigde met de finale op 17 september 2014 in het PPL Park in Chester, Pennsylvania. Het duel, bijgewoond door 15.256 toeschouwers, stond onder leiding van scheidsrechter Armando Villarreal. Aan het toernooi deden 80 clubteams mee. Titelverdediger was DC United. Aan de hand van trainer-coach Sigi Schmid won Seattle Sounders het toernooi voor de vierde keer in de clubgeschiedenis en dankzij de bekerwinst plaatste de club zich voor de groepsfase van de CONCACAF Champions League 2015/16.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 10 juli
| RD1-team01 = Carolina RailHawks
| RD1-score01 = 2
| RD1-team02 = FC Dallas
| RD1-score02 = 5

| RD1-header02 = 9 juli
| RD1-team03 = '''Philadelphia Union
| RD1-score03 = 2
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 0 

| RD1-header03 = 10 juli
| RD1-team05 = {{nowrap|Seattle Sounders}}
| RD1-score05 = 3
| RD1-team06 = Portland Timbers
| RD1-score06 = 1 

| RD1-header04 = 10 juli
| RD1-team07 = Atlanta Silverbacks
| RD1-score07 = 1
| RD1-team08 = 'Chicago Fire
| RD1-score08 = 3

| RD2-header01 = 13 augustus
| RD2-team01 = FC Dallas
| RD2-score01 = 1 (3)
| RD2-team02 = 'Philadelphia Union
| RD2-score02 = 1 (4)

| RD2-header02 = 14 augustus
| RD2-team03 =

Zie ook
Major League Soccer 2014

Externe link 
 The Cup.us – Full Coverage of the Lamar Hunt US Open Cup

2014
Bekervoetbal 2014